Семипалатинська область — область у складі Російської імперії та Радянської Росії (1854-1920)
 Семипалатинська область — область у складі Казахської РСР та Казахстану (1939-1997)